Faithless, een Britse danceact, die actief was tussen 1995-2011
Faithless (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1932
Faithless (2004), een studioalbum van Richard Thompson
Mikojan-Goerevitsj MiG-23, een gevechtsvliegtuig, codenaam Faithless